

Муніципалітети у Франції 
 Ашер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Ашер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер

Персоналії 
 Ашер - один з дванадцяти синів патріарха Якова
Ашер Оксана Михайлівна— український літературознавець.
Ашер Реймонд - співак
 Джей Ашер () — американський письменник.
 Діна Ашер-Сміт (; 1995) — британська легкоатлетка, чемпіонка світу та Європи в спринті.

Див. також 
Ешер